Papino – personaggio dei cartoni animati Hanna-Barbera
 San Papino – martire cristiano venerato come santo